Schewzow (andere Transkriptionen: Shevtsov (englisch) Chevtsov (französisch)) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Grigorjewitsch Schewzow (1918–1988), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Alexei Wiktorowitsch Schewzow (* 1979), russischer Ringer
 Juri Schewzow (* 1959), sowjetischer Handballspieler und weißrussischer Handballtrainer
 Leonti Pawlowitsch Schewzow (* 1946), russischer General
 Oleg Borissowitsch Schewzow (* 1971), russischer Eishockeytorwart
 Serhij Schewzow (* 1998), ukrainischer Schwimmer

Siehe auch:
 Schewzowa